Cosmești (Galați) ;
 Cosmești (Teleorman) ;